

Personnalités 

 Brunello Rondi (1924-1929), réalisateur et scénariste italien ;
 Floralba Rondi (1924-1995), religieuse et infirmière italienne, vénérable ;
 Gian Luigi Rondi (1921-2016), scénariste, réalisateur et écrivain italien.